

Cinema 
 Il grande agguato (Brimstone) – film del 1949 diretto da Joseph Kane
 Brimstone – film del 2016 diretto da Martin Koolhoven

Fumetto 
 Brimstone – personaggio Amalgam Comics

Informatica 
 Brimstone – nome in codice della versione 2.5 Windows di Adobe Photoshop

Letteratura 
 Dossier Brimstone (Brimstone) – romanzo di Lincoln Child e Douglas Preston del 2004
 Brimstone – romanzo di Robert Brown Parker del 2009
 Brimstone – London by gaslight – racconto a puntate di Andrea Teodorani prima parzialmente serializzato su internet e poi pubblicato nel 2014 dalla EF Libri sull'antologia "Oltre la paura", a cura di Francesca Paolucci

Musica 
 Brimstone – gruppo musicale metal svedese

Televisione 
 Brimstone – serie televisiva

Videogiochi 
 Brimstone – videogioco per MS-DOS
 Brimstone – club privato di La Maledizione di Monkey Island della saga di Monkey Island
 Brimstone – oggetto collezionabile in The Binding of Isaac e The Binding of Isaac: Rebirth

Altro 
 Brimstone – missile anticarro aviolanciato con guida a radar millimetrico